W Polsce
 Karczmiska – część wsi Karczmiska Pierwsze w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Karczmiska
 Karczmiska – część wsi Sędowice w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Ryki
 Karczmiska – część wsi Leopoldów w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Ryki
 Karczmiska – część wsi Więciórka w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Tokarnia
 Karczmiska – przysiółek wsi Zaleszany w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Karczmiska – część wsi Wygiełzów w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Irządze
 Karczmiska – gromada